Бутео, Иоганн (; ок. 1492—1570) — французский математик, современник Оронция Финеуса.
 Бутео (; летающие люди) — одна из семи рас компьютерной игры «Civilization II: Test of Time» (1999).

См. также 
 Настоящие канюки () — хищные птицы семейства ястребиных.
 Фабий Бутеон